Алекса́ндр Ми́ллер:

 
 Миллер, Александр Борисович — Кавалер ордена Святого Георгия (1812).
 Миллер, Александр Евгеньевич (род. 1950) — заслуженный тренер России, почетный гражданин Челябинска.
 Миллер, Александр Яковлевич (1868—1940) — российский дипломат, востоковед.